

Lokalizacje

Niemcy 
 Brunnen – dzielnica gminy Schwangau w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ostallgäu
 Brunnen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neuburg-Schrobenhausen

Szwajcaria 
 Brunnen – miejscowość

fr:Puits
oc:Puits
ro:Puț